Englewood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Englewood (Californië)
Englewood (Chicago)
Englewood (Colorado)
Englewood (Florida)
Englewood (Kansas)
Englewood (New Jersey)
Englewood (Ohio)
Englewood (Pennsylvania)
Englewood (Tennessee)